Wilhelm Stolze ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Stolze (1798–1867), deutscher Stenograph, siehe Heinrich August Wilhelm Stolze 
 Wilhelm Stolze (Historiker) (1876–1936), deutscher Historiker und Hochschullehrer